Yakubu Adamu (Kaduna, 1981. október 4. –) nigériai labdarúgóhátvéd.

További információk 
Yakubu Adams adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1981-ben született személyek
Nigériai labdarúgók
Az SG Wattenscheid 09 labdarúgói
Az FC St. Pauli labdarúgói
A Schalke 04 II labdarúgói
A Chemnitzer FC labdarúgói
Az FSV Zwickau labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek